Иван Ураков:
 Ураков, Иван Афанасьевич — князь, русский военный деятель, участник войны 1812 года.
 Ураков, Иван Григорьевич (1721 — не ранее 1775) — капитан, один из защитников Уфы во время Пугачёвского восстания.